

Понтремолі — місто, провінція Масса-Каррара, регіон Тоскана

Понтремолі — острови, Північний Льодовитий океан, Архангельська область